Тетради́ты ():
 Тетрадиты — христианские общины учившие, что Пасху следует праздновать в 14-й день нисана.
 Тетрадиты — последователи Оригена, выдвигавшие на первый план учение о предсуществовании души Христа и считали её первой из сотворенных вещей.
 Тетрадиты — последователи учения Патриарха Александрийского Дамиана о том, что общая природа Троицы, отличная от Ипостасей, и есть на самом деле Бог.